Gardemin ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Gardemin (1904–1968), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Holger Mühlbauer-Gardemin (* 1962), deutscher Grafikdesigner und bildender Künstler